Bamboo Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Bamboo Creek (Daly River), Nebenfluss des Daly River im Northern Territory
 Bamboo Creek (Durack River), Nebenfluss des Durack River in Westaustralien
 Bamboo Creek (Lukin River), Nebenfluss des Lukin River in Queensland
 Bamboo Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Ord River) in Westaustralien